Широкий Уступ  — село в Калининском районе Саратовской области России. Административный центр Широкоуступского муниципального образования.

География 
Расположен на юге Правобережья, на западных отрогах Приволжской возвышенности, по берегам реки Ольшанка (бассейн реки Медведицы).

История 
Основано в 1782 г. малороссийскими переселенцами.

До революции входило в состав Аткарского уезда Саратовской губернии.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 1076 чел.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 73 % из 817 чел.

Инфраструктура 
В 1825 году построена каменная церковь.

Транспорт 
Проходит автомобильная дорога регионального значения «Калининск — Широкий Уступ — Екатериновка» (идентификационный номер 63-000-000 ОП РЗ 63К-00012) (Приложение N 12 к постановлению Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 г. N 175-П «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Калининского муниципального района Саратовской области»).

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Саратовская область)